
Улица Ла́ктас (, от lakta — наковальня) — улица в Риге, в Видземском предместье, в исторических районах Браса и Скансте. Начинается от слияния улиц Клуса и Миера как продолжение улицы Клуса; проходит под Брасовским мостом и далее, плавно меняя направление вдоль железнодорожной линии, ведущей к станции Рига-Краста. Пересекает улицу Дунтес и заканчивается тупиком. С другими улицами не пересекается.

По официальным данным, длина улицы (до перекрёстка с ул. Дунтес) — . На всём протяжении имеет асфальтовое покрытие. Движение по улице двустороннее. Общественный транспорт по улице не курсирует, однако на улице Дунтес есть остановка «Laktas iela».

История 
Улица Лактас впервые упоминается в 1867 году под названием Кузнечная улица (, ). Поскольку одноимённая улица имелась и в центре города, с 1885 года название нынешней улицы Лактас было изменено на Наковальная (, ) и с течением времени больше не изменялось.

Наиболее примечательными объектами на улице Лактас являются здание станции Браса (дом 9) и старая городская тюрьма (дом 4).

Примечания 

Улицы Брасы